Владимир Сергеевич Преображенский:
 Преображенский, Владимир Сергеевич (1924—2013) — советский лыжник и горнолыжник, тренер по лыжному и горнолыжному спорту, спортивный доктор, российский спортивный журналист.
 Преображенский, Владимир Сергеевич (1918—1998) — физико-географ, академик РАЕН.